La Supercoppa VTB United League 2021 è la 1ª Supercoppa della VTB United League, organizzata dalla VTB United League.

Squadre 
Si è disputata tra il 18 e il 19 settembre 2021 presso la VTB Arena di Mosca, basandosi sui risultati della VTB United League 2020-2021. Le squadre qualificate sono le migliori quattro squadre al termine della stagione passata.

 CSKA Mosca
 UNICS Kazan'
 Zenit San Pietroburgo
 Lokomotiv Kuban'

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Voci correlate 
VTB United League 2021-2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2021
Supercoppa VTB United League